Ša-che je čínské jméno které může označovat 

 Ša-che (Che-pej) – městský okres v městské prefektuře Sing-tchaj v provincii Che-pej;
 Ša-che (přítok Tchaj-c’-che) – řeka na severovýchodě ČLR v provincii Liao-ning.